Anal kan henvise til flere ting:
 Den anale fase, et freudiansk udviklingsstadie
 Analsex
 Nedsættende tillægsord, der betyder rigid eller tvangspræget.